Dans la mythologie grecque :
 Otos fils de Gaïa est un Géant tué lors de la Gigantomachie ;
 Otos fils de Poséidon, frère jumeau de l'Aloade Éphialtès.
 Otos est une commune espagnole de la province de Valence.
 Les Otos sont un peuple indigène de l'Oklahoma.